Merfeldt ist der Name von

 Dietrich Hermann von Merfeldt (1598–1658), auch: von Merveldt oder von Meerfeldt, Drost zu Wolbeck und kurkölnischer Geheimrat, Kanzler des Hochstifts Münster, vertrat auf dem Westfälischen Friedenskongress neben diesem auch Kurköln als Gesandter
 Gerdt von Merfeldt (circa 1546/47–1599), auch: Gerdt von Merveldt, Bürgermeister von Flensburg

Siehe auch:
 Merfeld (Begriffsklärung)
 Merveldt